Мовшенсон — фамилия:

 Мовшенсон, Александр Григорьевич (1895—1965) — советский театровед, искусствовед и педагог.
 Мовшенсон, Елизавета Григорьевна (более известна как Полонская; 1890—1969) — русская писательница и поэтесса, переводчица, журналистка.
 См. также 
 Мовшензон, Арон Иосифович (более известен как Аркадий Иосифович Мовзон; 1918—1977) — белорусский советский драматург, сценарист, член Союза писателей СССР.